Grand Theft Auto – seria gier komputerowych
 Grand Theft Auto – pierwsza gra z serii Grand Theft Auto
 Grand Theft Auto – film Rona Howarda z 1977 roku
 GTA – hiszpańska marka samochodu
 Greater Toronto Area – aglomeracja Toronto